Лозівське — село в Первомайському районі Харківської області.
 Лозівське джерело — пам'ятка природи, розташована на території села Лозівка Старобільського району.
 Лозівське училище культури та мистецтв
 Лозівське ХПП